Proalinopsis är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Weber 1918. Proalinopsis ingår i familjen Proalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Proalinopsis